Vard ist die Umschrift des armenischen Namens Ward (Վարդ):
 Ward Mamikonjan (Vard Mamikonian, Վարդ Մամիկոնյան) armenischer Fürst

sowie

 Vard (Venuskrater), Venuskrater
 SK Vard Haugesund, norwegischer Fußballverein

Vărd steht für:
 Vărd,  Dorf im Kreis Sibiu in Rumänien

Vard ist der Familienname folgender Personen:
 André Vard, deutscher Schlagzeuger

VARD steht für:
 VARD AS, norwegisches Schiffbauunternehmen
 Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland